Nüchtern ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nüchtern (* 1992), deutscher Eiskunstläufer
 Hans Nüchtern (Pseudonym Hans Bichler; 1896–1962), österreichischer Schriftsteller, Regisseur, Professor am Reinhardt-Seminar und Leiter der Literaturabteilung der RAVAG
 Klaus Nüchtern (* 1961), österreichischer Journalist
 Maxi Nüchtern, deutscher Kinderdarsteller, Schauspieler und Regisseur
 Michael Nüchtern (1949–2010), deutscher Theologe und Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Monika Nüchtern, deutsche Filmschauspielerin, Casting Directorin, Produzentin und Szenenbildnerin
 Rüdiger Nüchtern (* 1945), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Nüchternheit